Javi López (né en 1985), homme politique espagnol
Javi López (né en 1986), footballeur espagnol
Javi López (né en 2002), footballeur espagnol